American Party peut désigner :

 plusieurs partis politiques américains dont le plus connu, fondé en 1852, structura le mouvement Know Nothing avant de connaître un déclin rapide avant la guerre de Sécession, le nom fut repris par d'autres mouvements politiques à la fin du , notamment en 1887, avant d'être adopté par l'actuel American Independent Party, un parti conservateur fondé en 1969 ;
 American Party (Big Wednesday), film réalisé par John Milius et sorti en 1978 ;
 American Party (National Lampoon's Van Wilder), film réalisé par Walt Becker et sorti en 2002.